

Patronyme 

 Giuseppe Antonio Zacchia Rondinini (1787-1845), cardinal italien ;
 Laudivio Zacchia (1565-1637), cardinal italien ;
 Paolo Zacchias (1584-1659), médecin italien ;
 Paolo Emilio Zacchia (1554-1605), cardinal italien ;
 Steve Zacchia (né en 1982), pilote automobile suisse.

Prénoms 

 Zacchia di Antonio da Vezzano (v. 1496-v. 1561), peintre italien de la haute Renaissance ;
 Zacchia Lorenzo il Giovane (1524-ap. 1587), peintre italien et graveur de la haute Renaissance.